Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Omar Camporese /  Javier Sánchez (semifinali)

 Karel Nováček /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Dutch Open 1990